Дэвид Айрсон Линч (, 20 апреля 1910, Гастингс, Новая Зеландия — 26 сентября 2002, Хокс-Бей) — новозеландский шахматист.

Победитель чемпионата Новой Зеландии 1950 / 51 гг. Чемпион острова Северный 1956 (1—3 с Р. Кортом и Б. Марсиком) и 1962 гг. Чемпион Новой Зеландии по переписке 1947, 1948 и 1957 гг.

В чемпионате страны 1951 / 52 гг. помешал безусловному лидеру новозеландских шахмат О. Сарапу добиться стопроцентного результата, сыграв с ним вничью в последнем туре.

До преклонных лет участвовал в шахматных соревнованиях. В середине 1980-х гг. добился ничьих в сеансах одновременной игры против гроссмейстеров Э. Е. Гуфельда и М. Чандлера.

Участвовал во Второй мировой войне. Служил водителем во .

Спортивные результаты

Примечания

Ссылки 

 Партии Д. А. Линча в базе Chessgames

Шахматисты Новой Зеландии
Шахматисты XX века
Родившиеся в Гастингсе (Новая Зеландия)
Умершие в Хокс-Бее
Участники Второй мировой войны